Анна-Лена Гренефельд виграла титул, у фіналі перемігши Флавію Пеннетту з рахунком 6–1, 4–6, 6–2.

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Посилання 
Women's Draws 

Abierto Mexicano Telcel 2006
Abierto Mexicano Telcel